Plaats in Indonesië
 Tambakmas (Kebonsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Tambakmas (Sukomoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java